samotnik (Tringa ochropus) – ptak wędrowny z rodziny bekasowatych
 samotnik – osoba unikająca kontaktów z innymi
 samotnik – gra logiczna
 Samotnik – sztuka teatralna autorstwa Roberta Andersona
 Samotnik – francuski film z 1975
 Samotnik – singel białoruskiego zespołu punkrockowego N.R.M.

1 miejscowość w Polsce:
 Samotnik – część wsi Glinnik w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz